Скульптура ацтеків — комплекс технік, що практикувалися серед майстрів за часи існування імперії ацтеків. Представляло собою світську та релігійну. Також існували монолітні й мініатюрні форми. Як матеріал використовувалися базальт, обсидіан, мармур, деревина. У дрібній пластиці широко застосовувалися золото, срібло, яшма, нефрит, серпентин, бірюза та інші напівкоштовні мінерали.

Особливості

Культова скульптура 
Ацтекська скульптура розвивалася під впливом тольтекської традиції. Остання була значна вдосконалена майстрами імперії. Саме в часи ацтеків відокремлюється одна від одної культова і світська скульптура.

Насамперед статуями були наповнені величезні храмові споруди імперії, більша частина яких мала в своїй основі релігійні сюжети. Із зовнішньої сторони храмі часто розташовувалися масштабні барельєфи. Скульптури богів створювалися у храмі відповідного божества. Створювалися великі кам'яні диски, на яких різьбяри вирізали міфологічні події, пов'язані з тим чи іншим божеством. Статуї та рельєфні зображення пізнього періоду відрізнялися у ацтекських скульптурів експресією, висловлювали динаміку при зовнішній скупості і стриманості форм.

Один з характерних зразків подібної скульптури — величезна (близько 3 м заввишки) базальтова статуя богині землі та весняного родючості Коатлікуе, яка шанували в ацтеків як мати їх верховного божества — Уїцилопочтлі. Це монументальна статуя дуже віддалено, лише загальними обрисами, нагадує людську фігуру. Статуя рясніє безліччю образотворчих елементів: кукурудзяні качани, кігті й ікла ягуарів, черепа і розкриті людські долоні, пір'я, змії, зв'язки плодів какао, лапи орлів. За всім цим удаваним хаосом різнорідних предметів, узятих з навколишнього світу, таїться глибокий зміст — статуя повинна була вселяти людям думку, що вони перебувають у повній залежності від свого божества. В часи імперії розташовувалася на вершині головного храму Теночтітлана. Тому скульптор зобразив богиню в двох експозиціях. Під час великих церемоній народ, навколишній храм, повинен був бачити статую з будь-якого боку і сприймати її як звернену безпосередньо до нього.

Лише з розповідей хроністів відомо про статую верховного божества Уїцилопочтлі, що стояла на головній піраміди Головного храму і був прикрашений різьбленими черепами.

Іншим прикладом майстерності є камінь Сонця. Дві бірюзові змії з боків були символами денного неба. Цей гігантський барельєф (його вага обчислюється кількома тоннами) було створено ацтекськими майстрами в період розквіту ацтекської імперії (1479–1481 роки). Усе зображене на Камені, на думку більшості дослідників, лягло в основу військово-релігійної доктрини ацтеків, покликаної виправдати практику людських жертвоприношень. Відомими натепер є також моноліт Тлалока, моноліт Тлальтекутлі.

Для інших творів ацтекської скульптури, пов'язаних з культами і ритуалами, також характерна умовність в пропорціях, відсутність динаміки. Форми представляють в основному площинне рішення і перевантажені декором у вигляді зображень пір'ячтого змія, птахів, фігурок звірів, квітів, рослин.

Стіни будівель і храмів в кожній з виявлених пірамід прикрашені рельєфами і розписами. За своїми мотивами вони більш близькі до тольтекскої культури: в декорі дуже часто використовуються зображення змій. Однак багато хто з елементів являють собою символіку, яка виходить вже з культових традицій самих ацтеків. На одвірок вхідних дверей, поверхнях стін виявлені зображення орлів, черепів, людських сердець, схрещених кісток.

Специфічною різновидом пам'яток, що мають відношення до релігійного ритуалу і створених скульпторами, були звані темалакатлі — камені для жертвоприношень. Вони були різних розмірів і, як правило, прикрашалися різьбленням на сюжети релігійного чи військового характеру. Кожен з володарів ацтеків вважав для себе необхідним не тільки побудувати або оновити кілька храмів, але і залишити новий темалакатль. Дуже тісний зв'язок з жертовними каменями мали і створювані різьбярами з каменю особливі кам'яні чаші. Зазвичай в них збирали кров людей, принесених в жертву богам.

Численним скульптурам з каміння ацтеків пощастило залишитися до нинішніх часів, оскільки багато з них були засипані, скинуті у воду або урвища, де зуміли зберегтися.

Світська скульптура 
Водночас набула розвитку світська скульптура: зображували як звичайних людей, так й представників знаті та володарів. натепер збереглося багато фігур, особливо мініатюрних, також прикладом є висічені голови людини з народи, рослини і тварин Мексики. Скульптори-ацтеки зображування великі діяння великих тлатоані або історичні сцени, зокрема завоювання імператором Тісоком (камінь Тісока) чи освячення великого храму його наступником Ахвіцотлєм. Інші відомі — камінь Монтесуми, так званна «Венера з Тескоко» (або Оголена жінка).

Володарі Ацтекської імперії, починаючи з Монтесуми I, взяли собі за традицію залишати після себе свої статуї в камені або золоті. Найвідомішими були зображення, створені на скелі біля м.Чапультепек. Більш скульптур, створених з коштовного каміння було переплавлено іспанцями. Одна з небагатьох золотих фігурок, яку не знищили іспанські конкістадори шляхом переплавки, зображує Тісока. Чотирнадцять скульпторів ліпили статую Монтесуми II в Чапультепеку, за що були нагороджені величезною кількістю тканин, какао і продуктів харчування, а також отримали по 2 раба на кожного.

Створювали також мініатюрні статуетки, з яких (збережених дотепер) найвідомішими є голова мертвої людини (Національний музей антрополігії та історії, МЕхіко), «Шолотль» (Штутгартський музей, ФРН), череп з гірського кришталю (Британський музей).

В свою чергу ацтекські ювеліри використовували метод плавлення для виготовлення статуеток, що зображували представників інших племен, а також тварин — черепах, крокодилів, птахів, риб, ракоподібних та їх мушлі, ящірок. Також створювалися ритуальні мініатюри — золоті та срібні маленькі колеса, що вимволізували Сонце й Місяць відповідно. Історик, чернець-францисканець Торібіо де Мотолінія писав: «Вони перевершують ювелірів Іспанії, оскільки вони можуть відлити птицю з рухомим язиком, головою і крилами або мавпу з рухомою головою, язиком, ногами і руками, а в руку (її) вкласти іграшку, так що здається, що мавпа танцює з нею. Більше того, вони беруть злиток (металу), половина з золота і половина з срібла, і відливають рибу з усіма її лусочками, причому одна луска з золота, а інша срібна».

Особливим скульптурним жанром були поховальні маски ацтеків. До них ця традиція дійшла від епохи Теотіуакана. Маски ацтекських майстрів жваво і природно передають риси обличчя похованого. відомою є маска у з андезіту «воїна-орла», знайдену в місті Тескоко. Простими, майже примітивними засобами скульптору вдалося зобразити сміливе, вольове обличчя молодого ацтекського вояка. також є виразною маска «Голова мертвого». Скульптор досяг максимально природного виразу обличчя померлого. Його голова відкинута назад, а напіввідкритий рот створює враження, що з нього тільки що вилетів останній подих. Ця маска в даний час зберігається в колекції Національного музею антропології в Мехіко.

Джерела 
 Nigel Cawthorne (trad. Daniel Alibert-Kouraguine), L'art des Aztèques, Paris, Solar,‎ 1999, 96 p. (ISBN 2263028609)

Культура ацтеків
Скульптура